Skötörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skötörarna (Brändö, Åland), 
 Skötörarna, Houtskär, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar